Heite ist der Name von:

 Imo Heite (* 1938), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Michaela Engelmeier-Heite (* 1960), deutsche Politikerin (SPD)